Durrington est un village du Sussex de l'Ouest, en Angleterre.
 Durrington est un village du Wiltshire, en Angleterre.